– japoński astronom amator, były nauczyciel. Od 1995 roku zajmuje się obserwacją planetoid w obserwatorium w Nan’yō w prefekturze Yamagata.

W latach 1995–2000 odkrył 130 planetoid.

Na jego cześć nazwano asteroidę (7769) Okuni.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1931